«Colegio de San Bartolomé» puede referirse a:

Instituciones

en Argentina 

 Colegio San Bartolomé (St. Bartholomew´s School) (Fundado en 1868), Rosario Santa Fe

en Colombia 
 Colegio (Mayor) de San Bartolomé (fdo. 1604), Bogotá.
 Colegio San Bartolomé La Merced (Bogotá) (fdo. 1941), Bogotá.

en España 
 Colegio (Mayor) de San Bartolomé (fdo. 1649), en Granada.
 Colegio (Mayor) de San Bartolomé (fdo. 1404), Salamanca.

en Reino Unido 
 Colegio de San Bartolomé  (St. Bartholomew's School) (fdo. 1466), en Newbury, Berkshire (:w:en).